Клингельбах:

 Клингельбах — коммуна в Германии.
 Клингельбах — река в Германии.